Kühlwagen bezeichnet: 
 einen Güterwaggon für den Eisenbahnverkehr, siehe unter Kühlwagen (Eisenbahn)
 einen Lastkraftwagen mit Kühlaufbau, siehe unter Kühllastwagen
 einen mobilen Verkaufsstand für gekühlte Lebensmittel wie z. B. Eis oder Getränke, siehe unter Verkaufswagen

Siehe auch